Нелли Витальевна Коровкина (род. 1 ноября 1989, посёлок Воскресенское, Ленинский район, Московская область, ныне — Москва) — российская футболистка, нападающая московского «Локомотива» и сборной России. Мастер спорта по футболу. Участница чемпионата Европы 2013 года.

Биография 
Воспитанница подмосковного футбола, первый тренер — Наталья Титкова. На взрослом уровне выступала с 2007 года, в том числе в высшей лиге за клубы «Химки», «Чертаново», «ЦСП Измайлово», «Зоркий», «Рязань-ВДВ». В составе «Зоркого» (2014) и «Чертанова» (2018) выигрывала серебряные медали чемпионата России, в составе «Рязани-ВДВ» — бронзовые (2016). В 2018 году вошла в тройку лучших бомбардиров чемпионата России (7 голов).

В 2019 году перешла в московский «Локомотив», в его составе в том же году стала серебряным призёром чемпионата России и лучшим бомбардиром турнира (20 голов в 21 матче). В 2020 году снова стала серебряным призёром, а в споре бомбардиров заняла второе место (8 голов). В 2021 году со своим клубом завоевала чемпионский титул и снова стала лучшим бомбардиром чемпионата (20 голов в 23 матчах), а в игре против «Енисея» (8:0) забила четыре гола. В 2022 году стала бронзовым призёром чемпионата и также лучшим бомбардиром (17 голов в 20 матчах).

Выступала за молодёжную и студенческую сборную России, в составе студенческой — серебряный призёр Универсиады 2007 года. Дебютный матч за национальную сборную России сыграла 15 сентября 2012 года против Македонии и отличилась в нём двумя голами после выхода на замену.

Статистика

Сборная России

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте ЖФЛ
 Профиль на сайте ЖФК «Локомотив»
 Профиль на сайте ФК «Локомотив»
 

Футболистки России
Мастера спорта России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Химки»
Игроки ЖФК «Чертаново»
Игроки ЖФК «ЦСП Измайлово»
Игроки ЖФК «Зоркий»
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»
Игроки ЖФК «Локомотив»